Cartoon Network Pays-Bas est la version hollandaise de la chaîne de télévision pour enfants Cartoon Network aux Pays-Bas et en Belgique.

Liste des programmes

Programmes actuels 
 Cartoon Network shows 
 The Powerpuff Girls The Amazing World of Gumball Steven Universe Apple and Onion Craig of the Creek OK K.O. Mao Mao: Heroes of Pure Heart Warner Bros. Animation 
 Teen Titans Go! Unikitty! Scooby-Doo and Guess Who? DC Super Hero Girls Other animated shows 
 Ninjago Lego Legends of Chima Nexo Knights Oggy and the Cockroaches Total DramaRama CNN10 The Jungle Bunch My Knight and Me Wallace and Gromit's Cracking Contraptions Shaun the Sheep Anime 
 Pokémon Ancienne programmation

Cartoon Network shows 
 Adventure Time
 Ben 10 (2005)
 Ben 10: Alien Force
 Ben 10: Ultimate Alien
 Camp Lazlo
 Chowder
 Clarence
 Class of 3000
 Codename: Kids Next Door
 Courage the Cowardly Dog
 Cow and Chicken
 Dexter's Laboratory
 Ed, Edd n Eddy
 Evil Con Carne
 Foster's Home for Imaginary Friends
 Generator Rex
 The Grim Adventures of Billy & Mandy
 Hero: 108
 Hi Hi Puffy AmiYumi
 I Am Weasel
 Johnny Bravo
 The Life and Times of Juniper Lee
 The Marvelous Misadventures of Flapjack (2011)
 Megas XLR
 Mike, Lu & Og
 My Gym Partner's a Monkey
 Out of Jimmy's Head
 The Powerpuff Girls (original series)
 Regular Show
 Robotboy
 Samurai Jack
 The Secret Saturdays
 Sheep in the Big City
 Squirrel Boy
 Time Squad
 Uncle Grandpa

Hanna-Barbera shows 
 The Scooby-Doo Show
 Scooby-Doo, Where Are You!

Warner Bros. Animation 
 Be Cool, Scooby-Doo!
 The Batman
 Looney Tunes
 The Looney Tunes Show
 Merrie Melodies
 Mucha Lucha!
 Scooby-Doo! Mystery Incorporated
 Static Shock
 Tom and Jerry Tales
 What's New Scooby-Doo?
 Xiaolin Showdown

Other animated Shows 
 The Spectacular Spider-Man
 Skunk Fu!
 Will and Dewitt

Anime 
 Dragon Ball Z
 MegaMan NT Warrior
 Sailor Moon
 Spider Riders
 Transformers: Cybertron

Lien externe 
  CartoonNetwork.nl

Chaîne de télévision aux Pays-Bas
Paysbas
Chaîne ou station de télévision fondée en 2009
Chaîne de télévision en néerlandais